Egbema peut être :
 l’egbema, dialecte de l’igbo ;
 l’egbema, dialecte de l’izon ;
 Ohaji/Egbema, zone de gouvernement local de l’État d’Imo au Nigeria ;
 Ogba/Egbema/Ndoni, zone de gouvernement local de l’État de Rivers au Nigeria ;
 Egbema, localité de la zone d’Ahoada Ouest dans l’État de Rivers au Nigeria.